Санта-Катаріна (, «свята Катерина») — власна назва.

Топоніми

Санта-Катарина — штат Бразилії.
 Санта-Катарина (острів) — острів в Атлантичному океані, біля південно-східного берега Бразилії.

Санта-Катарина (Вагуш) — парафія.
 Санта-Катарина (Лісабон) — парафія.

Санта-Катарина — місто в Сан-Томе і Принсіпі